Sezon 2000/2001 był 62. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Sezon rozpoczął się 16 września 2000, a zakończył 19 maja 2001. Tytułu nie obroniła drużyna SK Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół Vllaznia Szkodra. Tytuł króla strzelców zdobył Indrit Fortuzi, który w barwach klubu SK Tirana strzelił 31 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 
 

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
2001 w Albanii